Horodziszcze – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
 Horodziszcze – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.
 Horodziszcze – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.
 Horodziszcze – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.